Кэтрин Л. Карр (, в замужестве Уэст, ; ) — американская пловчиха, двукратная чемпионка летних Олимпийских игр 1972 года.

Биография 
Кэтрин Л. Карр родилась в 1954 году в Альбукерке. На летних Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене 18-летняя Карр победила на дистанциях 100 м брассом, а также в составе сборной США в комбинированной эстафете 4×100 метров. В следующем году на Универсиаде завоевала две золотые и две серебряные медали. За свою спортивную карьеру она установила 2 мировых рекорда. В 1977 году окончила Калифорнийский университет в Дейвисе, в дальнейшем работала учителем начальной школы. В 1988 году она была включена в Зал Славы мирового плавания.

Примечания 

Пловцы США
Олимпийские чемпионы от США
Олимпийские чемпионы по плаванию
Чемпионы летних Олимпийских игр 1972 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 1972 года
Рекордсмены мира в плавании
Включённые в Зал Славы мирового плавания
Выпускники Калифорнийского университета в Дейвисе
Чемпионы Универсиады по плаванию
Педагоги США